Moments é o terceiro álbum de Boz Scaggs, lançado em 1971.

Faixas

Ligações externas

"Moments", letras e informações

Álbuns de 1971